Live at Last – album di Bette Midler del 1977
Live at Last – album degli Steeleye Span del 1978
Live at Last – album dei Black Sabbath del 1980
Live at Last – album degli Enchant del 2004
Live... At Last – video di Cyndi Lauper del 2004
Live at Last – DVD di Anastacia del 2006
Live at Last – DVD di Stevie Wonder del 2008